Хисаси Ногами (野上恒 Ногами Хисаси, род. 1971, префектура Киото, Япония) — японский руководитель, продюсер и геймдизайнер, работающий в Nintendo. Ногами широко известен по работе над сериями игр Animal Crossing и Splatoon.

Биография 
Ногами родился в Явате, префектура Киото в 1971 году. В апреле 1994 года он окончил факультет дизайна Университета искусств Осаки и в том же году присоединился к японской компании по производству видеоигр Nintendo, став художником видеоигры Super Mario World 2: Yoshi's Island на Super Nintendo Entertainment System. Позже Ногами продолжил работу над сериями Animal Crossing и Splatoon и продолжал работу по развитию сервиса Mii Channel на Wii среди прочей работы. В июне 2019 года, после нескольких лет работы в качестве менеджера собственной группы разработчиков в Nintendo, он был назначен на должность заместителя генерального директора в Nintendo EPD.

Игры, в разработке которых принимал участие

См. также 
 Кацуя Эгути
 Ая Кёгоку
 Такаси Тэдзука
 Кадзуми Тотака

Примечания 

Программисты Японии
Продюсеры Японии
Геймдизайнеры Японии
Сотрудники Nintendo
Продюсеры компьютерных игр
Разработчики компьютерных игр